Sinden ist der Familienname folgender Personen:

 Bradly Sinden (* 1998), britischer Taekwondoin
 Celina Sinden (* 1987), britische Filmschauspielerin
 Donald Sinden (1923–2014), britischer Schauspieler
 Graeme Sinden, britischer DJ, Remixer und Produzent
 Harry Sinden (* 1932), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jeremy Sinden (1950–1996), englischer Schauspieler

Sinden bezeichnet:
 eine weibliche Solo-Sängerin im indonesischen Gamelan, auch Pesindhen